Грбаваць — населений пункт у Хорватії, в Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі міста Грубишно-Полє.
 Грбаваць — населений пункт у Хорватії, в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Жупа Дубровацька.
 Грбаваць — острів в Адріатичному морі.